Альбе́рт Саркися́н:
 Саркисян, Альберт Владимирович (род. 1963) — советский и армянский футболист, тренер.
 Саркисян, Альберт Эльвадикович (род. 1975) — российский и армянский футболист.